Japan er inddelt i 47 lokale administrative områder: et storbydistrikt (都 to), Tokyo; en kreds (道 dou), Hokkaido; to bypræfekturer (府 fu), Osaka og Kyoto); og 43 landlige præfekturer (県 ken). På japansk er den samlede betegnelse ofte Todoufuken (都道府県).

Det nuværende system blev etableret af Meiji-regeringen i 1871 og er kendt som afskaffelsen af Han-systemet. Selv om der i begyndelsen fandtes over 300 præfekturer, blev antallet reduceret til 47 i 1888. Den lokale selvstyrelov fra 1947 gav mere politisk magt til præfekturerne og åbnede for lokalt valgte guvernører (知事 chiji). I 2003 foreslog statsminister Koizumi Junichiro at regeringen skulle sammenlægge de nuværende præfekturer til omkring 10 regionale stater. Planen indebar at hver region skulle have større selvstyre end de nuværende præfekturer.

Under den nuværende lokale selvstyrelov er hvert præfektur videre inddelt i større byer (市 shi), mindre byer (町 chou), og landlige distrikter (郡 gun). Hokkaido har også regionale kontorer (支庁 shichou) som udfører administrative funktioner udenfor hovedstaden.

Liste over præfekturer 
Tallene er hentet fra Japans Statistiske Årbog 2011.
 Befolkningstallene er fra 2009.
 
13.399 kvadratkilometer er differencen mellem det totale areal og summen af præfekturerne, da visse præfekturgrænser ikke er helt fastsatte, hvilket fører til at visse landområder er ikke med i talmaterialet.

Typer af præfekturer 
To, dou, fu, og ken er primært forskellige navne: navnene er forskellige af historiske årsager.

Fu (Osaka/Kyoto) og Ken
I løbet af Edo-perioden etablerede bakufu-regeringen ni bugyou-styrede områder (奉行支配地 bugyou shihai ji) omkring de ni største byer i Japan, og 302 lokalstyrede byområder (郡代支配地) andre steder. Da præfektur-systemet blev oprettet tidlig i Meiji-perioden blev byområdene ken, mens de bugyou-styrede områder blev fu. Senere udpegede regeringen Tokyo, Osaka og Kyoto som fu, og ændrede status for de resterende fu til ken. Under 2. verdenskrig blev Tokyo en to, en ny type pseudo-præfektur (se længere nede).

Før 2. verdenskrig gjaldt forskellige love for fu og ken, men disse forskelle blev afskaffet efter krigen, og de to typer er nu funktionelt set ens. Som et resultat kan begge på dansk simpelthen refereres til som "præfekturer".

Hokkaido 
Begrebet dou (kreds) blev oprindeligt brugt om områder i Japan bestående af flere han, såsom Tokaidou og Saikaidou.

Hokkaido er i dag den eneste tilbageværende dou, men var ikke en af de syv oprindelige dou (den blev kaldt Ezo i postmoderne tid).  Dens nuværende navn antages at stamme fra Matsuura Takeshiro, en tidlig japanesk opdager af øen. Siden Hokkaido ikke passede ind i nogle af de eksisterende dou, blev en ny dou oprettet for at dække den.

Meiji-regeringen klassificerede oprindeligt Hokkaido som en koloni (開拓使 kaitakushi), og delte senere øen ind i tre præfekturer (Sapporo, Hakodate, og Nemuro). Disse blev sammenlagt til Hokkaido i 1886. -Ken-suffikset blev aldrig lagt til dens navn, så -dou-suffikset blev regnet for at betyde præfektur.

I dag er Hokkaido den af de japanske primærøer med den mindste befolkningstæthed. Den største by og hovedstaden er Sapporo, den 6. største by i Japan. Blandt de andre store byer er Hakodate.

Toukyou-to 
Det eneste to i Japan er Tokyo (東京 Toukyou), som blev oprettet ved at sammenlægge byen Tokyo med Tokyo-provinsen i 1943. Tokyos regering administrerer nu de 23 bydistrikter i den tidligere Tokyo by  og den tidligere Tokyo provins. 

Det er visse forskelle i terminologien mellem Tokyo og andre præfekturer: Eksempelvis politi og brandvæsen kaldes chou [庁) i stedet for honbu (本部). På den anden side er eneste funktionelle forskel mellem Toukyou-to og andre præfekturer at Tokyo administrerer bydistrikter i stedet for byer. Eftersom distriktene har næsten den samme grad af uafhængighed som japanske byer, er forskellen i administrationen mellem Tokyo og andre provinser ganske lille.

Den japanske regering oversætter fortsat Toukyou-to som "Tokyo Metropolis" i næsten alle tilfælde, og regeringen bliver officielt kaldt "Tokyo Metropolitan Government". Tokyo er den eneste og største by i præfekturet, og den største i Japan.

Kilder

Eksterne henvisninger 

National Governors' Association Website (Engelsk)
Kart over Japan som viser administrative oppdelinger
Japansk essay om typer av prefekturer